Název Svatoslav má více obcí:

 Svatoslav (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov
 Svatoslav (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 Svatoslav (Luka nad Jihlavou) – část městyse Luka nad Jihlavou v okrese Jihlava

Dále může být:
 Svatoslav (jméno), mužské jméno

Externí odkazy